Miejscowości w USA:
 Litchville – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
Gminy w USA:
 Litchville (ang. Litchville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure